

Persone 
 Lana Jurčević –  cantante croata nota con lo pseudonimo di La Lana
 Josip Jurčević – politico e storico croato
 Mario Jurčević – calciatore sloveno, difensore
 Nikola Jurčević – allenatore di calcio ed ex calciatore croato, attaccante